Carl Wiberg eller Carl Johan Wiberg, född 1895 eller 1896, var en svensk affärsman som arbetade för USA:s underrättelsetjänst OSS i Berlin under våren 1945.

Carl Wiberg hade gjort affärer i Berlin sedan 1910-talet. Hans hustru avled 1939. Under andra världskriget ägde han en limfabrik som förstördes i allierade bombangrepp. Wiberg stannade i Berlin-Wilmersdorf och verkade under slaget om Berlin våren 1945, underställd Henning Jessen-Schmidt och med kodnamnet "Maple", som agent för OSS..
Efter slaget erkändes Wiberg av de sovjetiska trupperna som allierad.

Referenser

Noter

Tryckta källor
 
 

Män

Svenska spioner
Spioner under andra världskriget
Födda 1890-talet
Dödsår saknas